Lomné (miejscowość) – miejscowość we Francji
 Lomné – szczyt górski w Górach Choczańskich na Słowacji
 Lomné (szczyt) – szczyt górski w górach Jaworie na Słowacji
 Lomné (powiat Stropkov) – miejscowość na Słowacji